O Cruzeiro foi um conjunto de hinos atribuídos a Raimundo Irineu Serra, líder espiritual maranhense radicado no Acre, que constitui, ao lado de quatro outros hinários e da Bíblia Sagrada, a base teológica da doutrina do Santo Daime.

No Santo Daime, acredita-se que os hinos são "recebidos", ditados, ouvidos ou intuídos nos trabalhos realizados nas igrejas sob o efeito da bebida de mesmo nome, ou em conseqüência desses trabalhos. 

Cruzeiro